Sido Rahayu (Waway Karya), een plaats in Indonesië
Sido Rahayu (Belitang), een plaats in Indonesië
Sido Rahayu (Buay Pemaca), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing